СЛ:
 Сокольническая линия
 Сормовская линия
 Салтовская линия
 Солнцевская линия
 Сергелийская линия
 Сабурталинская линия